L'Enlèvement d'Europe est le titre de plusieurs œuvres portant sur l'enlèvement d'Europe par Zeus métamorphosé en taureau :

Peinture 
L'Enlèvement d'Europe, tableau du Titien peint vers 1560.
L'Enlèvement d'Europe, tableau de Rubens peint vers 1628.
L'Enlèvement d'Europe, tableau de Rembrandt peint en 1632.
L'Enlèvement d'Europe, tableau de Guido Reni peint vers 1638.
L'Enlèvement d'Europe, tableau de Jacob Jordaens peint en 1643.
L'Enlèvement d'Europe, tableau de Sebastiano Ricci peint vers 1720.
L'Enlèvement d'Europe, tableau de Tiepolo peint en 1725.
L'Enlèvement d'Europe, tableau de Goya peint en 1772.
L'Enlèvement d'Europe, tableau de Félix Vallotton peint en 1908.
L'Enlèvement d'Europe, tableau de Valentin Serov peint en 1910.
L'Enlèvement d'Europe, tableau de Joan Tuset i Suau peint en 1999.

Sculpture 
 Le Rapt d'Europe, v. 1490-1495, bronze patiné, 18 x 16.5 x 7.5 cm, œuvre de Bartolomeo Bellano, Musée des Beaux-Arts de Budapest, Budapest.
L'Enlèvement d'Europe, œuvre de Fernando Botero sculptée en 1992.

Musique 
 L'Enlèvement d'Europe, opéra de Darius Milhaud composé en 1927.